Фамилија Кота има више значења:

 Фамилија Кота, Колонија Боркез (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Кота, Колонија Ориве де Алба (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Кота, Лоте Куарента и Куатро Колонија Силва (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику